Райснер, Рейснер () — прізвище німецького походження. Відомі носії:

 Чарльз Райснер
 Джордж Ендрю Рейснер
 Рейснер Лариса Михайлівна
 Рейснер Михайло Андрійович